Apus puede estar haciendo referencia a:

 Apus es una constelación del sur.
 Apus es un género de aves de la familia Apodidae conocidos como vencejos y salanganas.